Garvis kan syfta på:

 Eilert ”Garvis” Määttä (1935–2011), svensk ishockeyspelare
 Uno "Garvis" Öhrlund (född 1937), svensk ishockeyspelare
 Henry "Garvis" Carlsson (1917–1999), svensk fotbollsspelare